

Geografia 
 Itaporanga- nello stato di San Paolo, a sud-ovest del Brasile
 Itaporanga – nello stato del Paraíba,  nel nord-est del Brasile
  Itaporanga d'Ajuda- municipalità nello stato del Sergipe, a sud-est del Brasile

Pagine correlate 
Itapiranga